Cichla — рід окунеподібних риб родини цихлових (Cichlidae), що налічує 16 видів.

Види 

Cichla cataractae Sabaj, López-Fernández, Willis, Hemraj, Taphorn & Winemiller, 2020
Cichla intermedia Machado-Allison 1971
Cichla jariina Kullander & Ferreira 2006
Cichla kelberi Kullander & Ferreira 2006
Cichla marianae Kullander & Ferreira 2006
Cichla melaniae Kullander & Ferreira 2006
Cichla monoculus Spix & Agassiz 1831
Cichla nigromaculata Jardine & Schomburgk 1843
Cichla ocellaris Bloch & Schneider 1801
Cichla orinocensis Humboldt 1821
Cichla pinima Kullander & Ferreira 2006
Cichla piquiti Kullander & Ferreira 2006
Cichla pleiozona Kullander & Ferreira 2006
Cichla temensis Humboldt 1821
Cichla thyrorus Kullander & Ferreira 2006
Cichla vazzoleri Kullander & Ferreira 2006

Джерела

Риби Південної Америки
Cichlinae
Роди риб